Октокнема () — род растений монотипного семейства Октокнемовые () порядка , распространённый во влажных тропических лесах Африки.
Первоначально растение причислили к семейству Олаксовые (Olacaceae), позднее относили к семействам Эритропаловые (Erythropalaceae) и Strombosiaceae.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные двудомные кустарники или деревья до 30 м высотой. Листья очерёдные, расположены двумя рядами, простые, от узкоэллиптических до обратнояйцевидных, края цельные; черешок 0,8—4 см длиной.

Таксономия 
 Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Paris 2: 1290. 1897.

Виды 
Род включает, по крайней мере, 14 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Санталоцветные
Семейства растений
Флора Африки